Кисса Синс (, род. 22 июня 1987 года, Пасадина, Калифорния, США) — американская порноактриса и эротическая модель, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Хотя Кисса Синс родилась в Пасадине, Калифорния, в шесть лет она переехала со своей семьей в Торонто (Канада), где прожила десять лет.

В индустрии развлечений для взрослых дебютировала в 28 лет, снявшись в первой сцене для Brazzers.

Работала со студиями Evil Angel, Girlfriends Films, Brazzers, Digital Playground, Jules Jordan Video, ArchAngel Productions, Mile High, Pulse Distribution и Sweetheart Video.

На сентябрь 2019 года снялась более чем в 300 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
Некоторые фильмы:
 All Girl Frenzy,
 Filthy Fucks,
 Finish In My Pussy,
 Happy Endings,
 Jesse Sex Machine 2,
 Lesbian Strap-On Bosses 2,
 Oil Overload 14,
 Pornstar Paradise,
 Sins Life
 Tasty Treats 3.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль  на сайте агентства 101modeling
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США